Александр Григорьевич Преображенский (около 1850—1918) — российский лексикограф и педагог.

Биография 
Родился в селе Заулье (ныне Чемлыжское сельское поселение Севского района Брянской области). Окончил историко-филологический факультет Московского университета (1874), преподавал русский язык и словесность в первой московской прогимназии; в 1878 году был перемещён сверхштатным преподавателем русского языка в 4-ю Московскую гимназию; 11 сентября 1882 года назначен учителем параллельных классов, а с 25 августа 1884 года перемещён на должность штатного преподавателя.

Известен, прежде всего, как автор трёхтомного Этимологического словаря русского языка (целиком издан после смерти автора в 1949 году):
 
 
 

Преображенскому принадлежит и целый ряд учебных пособий для начальной и средней школы:
 Краткая русская грамматика для первых трех классов средних учебных заведений (М., 1885) (12 изданий)
 Руководство к изучению древнего церковнославянского языка для IV класса гимназий (М., 1887)
 Русская хрестоматия для первых двух классов средних учебных заведений (М., 1891)
 Теория словесности для VIII класса гимназии (М., 1892)
 Букварь для обучения письму и чтению (М., 1893)
В соавторстве с Дьяченко он также выпустил иллюстрированную книгу для чтения «Доброе слово» (год первый. М., 1898 — 7 изданий; год второй. М., 1897 — 5 изданий; год третий. М., 1898 — 4 издания) и «Луч» (М., 1894 — 5 изданий).

Примечания

Литература 
 Булахов М. Г. Восточнославянские языковеды. Минск, 1978. Т. 3;

Ссылки 
 Никитин О. В. Александр Григорьевич Преображенский и русская школа 

Родившиеся в XIX веке
Русисты
Лингвисты Российской империи
Слависты Российской империи
Историки языка
Лексикографы Российской империи
Этимологи
Преподаватели 4-й Московской гимназии
Авторы учебников русского языка
Авторы энциклопедий и словарей